Iaschwili bzw. Jaschwili je nach Transkription; ,  ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandre Iaschwili (* 1977), georgischer Fußballspieler
 Marine Jaschwili (1932–2012), sowjetische Violinistin und Hochschullehrerin